De Dissel - een voormalige bierbrouwerij in Rotterdam
 Dissel (houtbewerking) - een houtbewerkingsgereedschap
 Dissel (steenhouwen) - een steenbewerkingsgereedschap
 Dissel (transport) - een hulpmiddel om een kar of aanhangwagen te trekken

Personen met de achternaam Dissel 
 Henk Dissel, een Nederlandse zanger

Zie ook 
Dissels
Van Dissel